Мэри-Джо Фернандес-Годсик (, ; род. 19 августа 1971 в Санто-Доминго, Доминиканская республика) — американская теннисистка, тренер и телекомментатор.
 2-кратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде.
 8-кратная финалистка турниров Большого шлема (3 — в одиночном разряде, 5 — в парном).
 2-кратная олимпийская чемпионка по теннису (оба раза — в парных турнирах).
 Победительница 26 турниров WTA (7 — в одиночном разряде).
 Экс-4-я ракетка мира в одиночном и парном рейтинге.
 Обладательница Кубка Федерации (1996) в составе национальной сборной США как игрока и двукратная финалистка этого турнира как капитан (2009-10).
 Победительница одиночного турнира Orange Bowl-1985.

Общая информация 
Отец Мэри-Джо — Хосе — выходец из Испании, встретился с её матерью — Сильвией — на Кубе во время деловой поездки. Их дочь была крещена по католическому обряду и получила имя Мария Хосе (после переезда в США имя было англифицировано).

В июле 2000 года Мэри-Джо вышла замуж за спортивного агента Энтони Годсика. Дети: Изабелла Мария (род. в 2001 году), Николас Купер (род. в 2004 году).

После окончания спортивной карьеры Мэри-Джо работает спортивным комментатором на канале ESPN. Снималась в рекламном ролике Американской Ассоциации Сердца с Крис Эверт и Моникой Селеш. Активно участвует в социальных программах, направленных на помощь детям из бедных семей и детям-астматикам.

Спортивная карьера 
Фернандес выступала в профессиональных теннисных турнирах с тринадцатилетнего возраста, а в пятнадцать лет полностью перешла в профессиональный теннис. К этому моменту она уже была двукратной обладательницей одного из главных трофеев в юниорском теннисе, Orange Bowl, завоёванного в 1984 и 1985 годах в разных возрастных категориях. Первый финал профессионального турнира провела в Токио в январе 1989 года (Toray Pan Pacific Open, парный разряд); первый турнир выиграла в сентябре того же года (также парный разряд, в Далласе. Первый турнир в одиночном разряде выиграла в другом токийском турнире (Nichirei International) в сентябре 1990 года. К этому моменту Фернандес уже успела сыграть в финалах Открытого чемпионата США и Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, а также попасть в финал в Австралии в одиночном разряде, где она проиграла безоговорочной фаворитке Штеффи Граф. В 1990 году она достигла наивысшей для себя четвёртой позиции в рейтинге среди теннисисток-одиночек.

В 1991 году была одержана первая победа в турнире Большого шлема: с Патти Фендик Фернандес выиграла Открытый чемпионат Австралии и в результате добралась в этом году до четвёртой позиции в рейтинге и среди парных игроков. В начале 1992 года она во второй раз в карьере сыграла в одиночном финале Открытого чемпионата Австралии, где уступила новому лидеру женского тенниса Монике Селеш. В 1992 году в Барселоне Фернандес дебютировала на Олимпиаде и завоевала две медали: «бронзу» в одиночном разряде и «золото» в паре со своей однофамилицей Джиджи Фернандес. 

В 1993 году Фернандес в третий и последний раз  стала финалисткой  турнира Большого Шлема в одиночном разряде, в трёх сетах уступив Штеффи Граф в Открытом чемпионате Франции. В 1996 году в паре с Джиджи Фернандес Мэри-Джо повторила свой олимпийский успех четырёхлетней давности на Играх в Атланте, став двукратной олимпийской чемпионкой. 1996 год стал наиболее успешным в её карьере как парного игрока: за этот год она выиграла не только Олимпиаду, но и Открытый чемпионат Франции и чемпионат WTA-тура — всё, кроме Олимпиады, с другой своей соотечественницей Линдсей Дэвенпорт. В этом же году она единственный раз в своей карьере выиграла Кубок Федерации.

В 1997 году Фернандес выиграла ещё один турнир в одиночном разряде (первый и последний турнир I категории в своей карьере) и два турнира в парах, но в финалы в парном разряде она продолжала попадать практически до самого конца карьеры — в последний раз это случилось в марте 1999 года на турнире I категории в Индиан-Уэллс.

Мэри-Джо Фернандес провела за сборную США в Кубке Федерации 26 игр: 12 побед и 8 поражений в одиночном разряде, 4 победы и 2 поражения в парах. Четыре раза (в 1991 и 1994—1996 годах) играла со сборной в финалах Кубка Федерации против сборной Испании, но завоевала этот трофей только один раз, в 1996 году. В этом победном финале участвовала только в парной игре и одержала в ней победу в паре с Линдой Уайлд.

Перед сезоном 2009 года возглавила сборную США в Кубке Федерации (в качестве капитана), сменив Зину Гаррисон. В этом же году американки впервые за 6 лет вышли в финал турнира (где уступили сборной Италии). Покинула позицию капитана команды в конце 2016 года.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (16)

Победы (7)

Поражения (9)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы Итогового чемпионата WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы Олимпийских турниров в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (43)

Победы (19)

Поражения (24)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (4)

Победы (1)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры

Парные турниры

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по теннису
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Теннисные тренеры США
Теннисные комментаторы